Алекса́ндр Серге́евич Коза́к (; 25 июля 1994, Киев, Украина) — украинский футболист, полузащитник клуба «Ингулец».

Игровая карьера 
Воспитанник киевского футбола. В ДЮФЛ играл за РВУФК (Киев), Монолит (Ильичёвск), «Зирку» (Киев) и УФК (Днепропетровск).

С марта 2012 года играл за дубль киевской команды «Оболонь». Далее в молодёжном первенстве защищал цвета «Металлиста» и донецкого «Металлурга». В апреле 2015 года в очередном матче дубля дончан против соседнего «Олимпика»
Козак отличился хет-триком, не забив при этом ещё и пенальти. Уже в следующем месяце в игре против «Говерлы» футболист дебютировал в украинской Премьер-лиге. В июле 2015 года после расформирования «Металлурга» перешёл в днепродзержинскую «Сталь».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Оболонь-2» (1998)
Игроки ФК «Металлург» Донецк
Игроки ФК «Сталь» Каменское
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Оболонь» (2013)
Игроки ФК «Ингулец»